Анри Льоконт () е бивш френски тенисист, роден на 4 юли 1963 г. в Лийе, департамент Па дьо Кале. Победител е на Откритото първенство на Франция на двойки през 1984 г. с Яник Ноа. С отбора на Франция е носител на Купа Дейвис от 1984 г. и Световната отборна купа от 1986 г.

Най-доброто му постижение на сингъл е достигане до финал на Ролан Гарос през 1988 г., като губи от Матс Виландер.

Външни препратки 

  Официален сайт 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Френски тенисисти
Хора от О дьо Франс